Isabel I hace referencia a varios artículos:

Personas
Puede referirse a las siguientes reinas (ordenadas por orden cronológico):
 Isabel I de Bohemia, reina desde 1310, (n. 1292 – m. 1330);
 Isabel I de Castilla, La Católica, reina desde 1474, (n. 1451 – m. 1504);
 Isabel I de Inglaterra, La Reina Virgen, reina desde 1558, (n. 1533 – m. 1603);
 Isabel I de Rusia, La Clemente, emperatriz desde 1741, (n. 1709 – m. 1762);
 Isabel de Brasil, La Redentora, princesa imperial de Brasil desde 1860 y regente, (n. 1846 – m. 1921).
Isabel de Jerusalén
Isabel de Brienne, condesa de Lecce y Conservano y reclamante del Ducado de Atenas
Isabel de Lorena, Isabel I de Lorena

Además
 Orden de Isabel la Católica, condecoración de España, instituida en 1815, con nombre honor de Isabel la Católica;
 Isabel la Católica (estación) del Metro de México DF, con nombre honor de Isabel la Católica;
 Elizabeth (película), película de Shekhar Kapur (1998), sobre la reina Isabel I de Inglaterra;
 Elizabeth: la edad de oro, película de Shekhar Kapur (2007), sobre el reinado de Isabel I de Inglaterra;
 Elizabeth I (serie de televisión), miniserie de TV británica de dos capítulos sobre la vida de Isabel I de Inglaterra;
 Isabel (serie de televisión), serie de televisión española sobre la vida de Isabel I de Castilla, La Católica.